USS Bancroft — кораблі ВМС США, названі на честь політика, історика та дипломата Джорджа Банкрофта.

 USS Bancroft (1892) — канонерський човен, збудований у 1893 році. На службі у складі ВМС США до 1906 року, після чого переданий Службі митних катерів США і перейменований на «USRC Itasca». У 1915 році переданий Береговій охороні США. Проданий у 1922 році.
 USS Bancroft (DD-256) — ескадрений міноносець типу «Клемсон». Збудований у 1919 році. На службі у складі ВМС США протягом 1919–1940 років, після чого переданий ВМС Канади, де отримав назву «HMCS St. Francis (I93)». 1 квітня 1945 року виведений зі складу сил флоту; затонув на шляху до місця розбирання на брухт внаслідок зіткнення біля мису Кейп-Код.
 USS Bancroft (DD-598) — ескадрений міноносець типу «Бенсон».  Збудований у 1942 році. У 1946 році виведений в резерв. Зданий на злам у 1973 році.
 USS George Bancroft (SSBN-643) — підводний човен типу «Бенджамін Франклін». Збудований у 1966 році. На службі до 1993 року. Утилізований у 1998 році.
 
 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни